Bobula:
 Henryk Bobula
 Maciej Bobula
 Mateusz Bobula